Mühlleiten steht für:
 Freisitz Mühlleiten (Gmunden), ein Schloss in Gmunden, Oberösterreich

Orte in Bayern:
 Mühlleiten (Geroldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof
 Mühlleiten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land

Orte in Österreich:
 Mühlleiten (Gemeinde Groß-Enzersdorf),  Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf
 Mühlleiten (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck
 Mühlleiten (Gemeinde Söll (Tirol)), Siedlung der Gemeinde Söll, Bezirk Kufstein, Tirol
 Mühlleiten (Gemeinde Unterach am Attersee), Ortschaft von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck

Siehe auch:
 Mühlleithen